Richen ist der Name folgender Orte:
Richen, ein Ortsteil von Eppingen in Baden-Württemberg
Richen (Groß-Umstadt), ein Stadtteil von Groß-Umstadt in Hessen